Трофей чемпионов по хоккею на траве среди женщин 1989 () — 2-й розыгрыш Трофея чемпионов по хоккею на траве среди женских сборных команд. Турнир прошёл с 3 по 10 сентября 1989 года в городе Франкфурт, ФРГ.

Победителями Трофея чемпионов (в 1-й раз в своей истории) стала сборная Южной Кореи, 2-е место заняла сборная Австралии, бронзовым призёром стала сборная ФРГ.

Квалификация 
Команды, квалифицированные для участия на турнире Международной федерацией (ФИХ):

  — сборная страны, где проводится турнир
  — 1-е место на Трофее чемпионов 1987
  — 1-е место на летних Олимпийских играх 1988
  — 2-е место на летних Олимпийских играх 1988
  — 3-е место на чемпионате мира 1986

Результаты игр 
Время начала матчей указано по UTC+02:00

Награды

Примечания

Ссылки 
 Страница Трофея чемпионов среди женщин 1989 на официальном сайте FIH
 FIH Media Guide (статистика по розыгрышам Трофея чемпионов) на сайте веб-архива web.archive.org
 Страница о турнире на сайте hockey.de

 Страница Трофея чемпионов среди женщин 1989 на сайте todor66.com

См. также 
 Трофей чемпионов по хоккею на траве среди мужчин 1989

1989
Сентябрь 1989 года
Спорт в Германии в 1989 году
1989 год в хоккее на траве
Международные соревнования по хоккею на траве в Германии
Международные спортивные соревнования во Франкфурте-на-Майне